Емельяновская — название населённых пунктов:

Россия 
 Емельяновская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Емельяновская — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Емельяновская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Емельяновская — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Емельяновская — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Емельяновская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Емельяновская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Емельяновская — деревня в Лузском районе Кировской области.

См. также 
 
 
 
 
 
 Емельяновское